Зевин — еврейская фамилия (женская форма ).

Носители фамилии 
 Зевин, Геннадий Иванович (1912—1989) — советский конструктор ракетной техники.
 Зевин, Евгений Михайлович (род. 1947) — российский художник-авангардист.
 Зевин, Исроэл Иосеф (1875—1926) — американский прозаик на идише и английском, юморист и издатель.
 Зевин, Лев Яковлевич (1903—1942) — советский живописец, график, художник театра и иллюстратор.
 Зевин, Леон Залманович (род. 1922) — советский экономист.
 Зевин, Шломо-Йосеф (1890—1978) — раввин, религиозно-общественный деятель.
 Зевин, Яков Давидович (1888—1918) — русский революционер, социал-демократ.

Населённый пункт 
 Зевин — село в Ярдымлинском районе Азербайджана
 Зевин (Зивин) — старое название села Сюнгюташи (нынешний ил Карс, Турция), место Зивинского сражения

Имя 
 Зевин (др.-греч. Ζεβινᾶς; IV век — V век) — христианский подвижник, сирийский пустынник, преподобный.

